Епархия Масса Мариттима-Пьомбино (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Сиена-Колле Валь д'Эльса-Монтальчино, входящей в церковную область Тосканы. В настоящее время епархией управляет епископ .

Клир епархии включает 62 священников (52 епархиальных и 10 монашествующих священников), 10 монахов, 75 монахинь.

Адрес епархии: Piazza Garibaldi 1, 58024 Massa Marittima [Grosseto], Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 53 приходов в коммунах Тосканы, в провинциях Ливорно, Пизы и Гроссето.

Кафедра епископа находится в городе Масса Мариттима в церкви ; сокафедральный  находится в городе Пьомбино.

История 
Кафедра Популония была основана в V веке. После нападения в 817 году на Популонию византийцев, местные жители покинули город. Первоначально епархия была епископством-суффраганством архиепархии Пизы.

В XI веке епископы Популонии поселились в Масса-Мариттима. 23 апреля 1459 года епархия стала частью церковной провинции Сиены.
14 мая 1978 года епархии было присвоено нынешнее название.

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2004 года из 127 677 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 126 000 человек, что соответствует 98,7% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 109.800 || 110.000 || 99,8 || 44 || 37 || 7 || 2.495 ||  || 7 || 188 || 33
|-
| 1970 || 132.300 || 132.500 || 99,8 || 65 || 52 || 13 || 2.035 || 0 || 15 || 171 || 45
|-
| 1980 || 130.000 || 133.500 || 97,4 || 80 || 63 || 17 || 1.625 || 0 || 18 || 143 || 47
|-
| 1990 || 129.800 || 136.400 || 95,2 || 71 || 56 || 15 || 1.828 || 0 || 15 || 101 || 54
|-
| 1999 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 68 || 56 || 12 || 1.852 || 0 || 12 || 78 || 53
|-
| 2000 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 69 || 57 || 12 || 1.826 || 0 || 12 || 76 || 53
|-
| 2001 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 65 || 54 || 11 || 1.938 || 0 || 11 || 76 || 53
|-
| 2002 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 64 || 55 || 9 || 1.968 || 1 || 10 || 70 || 53
|-
| 2003 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 63 || 55 || 8 || 2.000 || 0 || 8 || 73 || 53
|-
| 2004 || 126.000 || 127.677 || 98,7 || 62 || 52 || 10 || 2.032 || 0 || 10 || 75 || 53
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте , страница 
Официальный сайт епархии
Bruna Bocchini Camaiani, I vescovi toscani nel periodo lorenese
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 755–756 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , p. 329; vol. 2 , p. 187; vol. 3 , p. 237; vol. 4 , p. 234 
 Границы епархии на сайте gcatholic.org

См. также 
 Собор Святого Цербония (Масса Мариттима)
 Собор Святого Антима (Пьомбино)

Масса-Мариттима-Пьомбино
Масса-Мариттима-Пьомбино
Масса-Мариттима